Arnaldo Freitas é um violeiro e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
Divisa das águas

Violeiros do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo